Romániai települések
 Păltiniș Bákó megyében
 Păltiniș Botoșani megyében
 Păltiniș Buzău megyében
 Kecset Hargita megyében
 Ökörpatak Krassó-Szörény megyében
 Păltiniș Suceava megyében
 Szebenjuharos Szeben megyében
 Păltiniș Vaslui megyében